Birmingham kan avse:

 Birmingham City FC – en engelsk fotbollsklubb
 Birmingham (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Fartyg

Royal Navy
 HMS Birmingham (1913) – en lätt kryssare av Town-klass (1910) sjösatt 1913 och såld 1931
 HMS Birmingham (C19) – en kryssare av Town-klass (1936) sjösatt 1936 och skrotades 1960
 HMS Birmingham (D86) – en robotjagare av Sheffield-klass tjänstgjorde 1976 till 1999

United States Navy
 USS Birmingham (CL-2) – en lätt kryssare i tjänst 1908 till 1923
 USS Birmingham (CL-62) – en lätt kryssare av Cleveland-klass i tjänst 1943 till 1946** USS Birmingham (SSN-695) – en attackubåt av Los Angeles-klass i tjänst 1978 till 1997

Geografi

Storbritannien
 City and Borough of Birmingham – ett storstadsdistrikt i West Midlands
 Birmingham – en stad i England

USA
 Birmingham, Alabama, den största staden i Alabama och den största staden med namnet Birmingham i USA.
 Birmingham, Connecticut
 Birmingham, Indiana
 Birmingham, Iowa
 Birmingham, Michigan
 Birmingham, Missouri
 Birmingham, Erie County, Ohio
 Birmingham, Guernsey County, Ohio
 Birmingham, Chester County, Pennsylvania
 Birmingham, Huntingdon County, Pennsylvania

Musik 
 Birmingham (låt av Randy Newman) – en låt från 1974 av Randy Newman från albumet Good Old Boys
 Birmingham (låt av Amanda Marshall) – en låt från 1996 av Amanda Marshall från albumet Amanda Marshall
 Birmingham (låt av Drive-By Truckers) – en låt från 2001 av Drive-By Truckers från albumet Southern Rock Opera

Utbildning 
 University of Birmingham – ett universitet i Birmingham, England
 Birmingham City University – ett universitet i Birmingham, England
 University of Alabama at Birmingham – ett universitet i Birmingham, Alabama

Se även
 Birmingham International Airport – flera
 AEGON Classic – en tennisturnering för damer som spelas årligen i Edgbaston, Birmingham, Storbritannien